подрібнення корисних копалин
 Самоподрібнення
 подрібнення (топологія)

Див. також 
 Дезінтеграція